Dubouzetia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Dubouzetia ingår i familjen Elaeocarpaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Harsyreordningen
Dubouzetia